Crimi ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Crimi (1885–1939), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Marco Crimi (geb. 1990), italienischer Fußballspieler
 Vito Crimi (* 1972), italienischer Politiker